Huson ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Huson (* 1960), deutscher Bioinformatiker und Hochschullehrer 
 Freda Huson (* 1964), kanadische Umweltaktivistin und Oberhaupt des indigenen Volkes der Wet'sewet'en 
 Paul Huson (* 1942), britischer Autor und Drehbuchautor

Huson steht für:

 Huson (Montana), eine Ortschaft im Missoula County, im US-Bundesstaat Montana